Camelia steht für:

 Kamelie, Zierpflanze
 (957) Camelia, Asteroid des Hauptgürtels
 Barrio la Camelia, Ort in Municipio Pachuca de Soto, Bundesstaat Hildago, Mexiko
 eine Marke der Kimberly-Clark Corporation, siehe Kimberly-Clark #Marken
 eine Apothekenkette in Litauen, siehe Nemuno vaistinė

Camelia ist der Familienname folgender Personen:
 Giovanni Amelino-Camelia (* 1965), italienischer Physiker
 Suzy Camelia-Römer (* 1959), Politikerin der Niederländischen Antillen

Siehe auch:
 Camellia